Le sigle CRPM peut faire référence à :

 Code rural et de la pêche maritime, en France ; 
 Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe, une association regroupant plus de 150 régions littorales issues de 25 pays.